Дмитрий Арапов:
 Арапов, Дмитрий Алексеевич (1897—1984) — советский хирург, член-корреспондент АМН СССР, генерал-лейтенант медицинской службы, Герой Социалистического Труда.
 Арапов, Дмитрий Андреевич (род. 1993) — российский футболист, вратарь.
 Арапов, Дмитрий Юрьевич (1943—2015) — востоковед, доктор исторических наук, профессор.